Motorpoint Arena steht für folgende Mehrzweckhallen:

 Motorpoint Arena Cardiff, Wales
 Motorpoint Arena Nottingham, England
 Motorpoint Arena, früherer Name der Sheffield Arena, England